

Pseudonyme 

 Jofroi (1949-) chanteur belge.

Titres 

 Jofroi (1934), film de Marcel Pagnol.